Hinterhäuser ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans Hinterhäuser (1919–2005), deutscher Romanist
 Markus Hinterhäuser (* 1958), österreichischer Pianist und Kulturmanager

Hiunterhäuser ist der Name von Orten: 

 Hinterhäuser (Halsbrücke), Ortsteil der Gemeinde Halsbrücke, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Hinterhäuser (Schluchsee), Ortsteil der Gemeinde Schluchsee, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Zadní Domky (Hinterhäuser), Wüstung auf dem Gebiet von Březová, Okres Sokolov, Tschechien

Siehe auch:
 Hinterhaus
 Hinterhausen